Carl Schmidl ist der Name folgender Personen:

* Carl Schmidl (vor 1838–vor 1902), deutscher Theaterschauspieler, Sänger, Tänzer und Theaterintendant, siehe Carl Schmidt (Schauspieler)
 Carl Schmidl (Schauspieler) (1859–nach 1902), österreichischer Schauspieler

Siehe auch:
 Carlo Schmidl (1859–1943), österreichisch-italienischer Musikverleger, Musikwissenschaftler und Sammler
 Carl Schmid
 Carl Schmidt
 Karl Schmid
 Karl Schmidt